est une expression en anglais signifiant « tu me manques ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album des  sorti le .

Chanson 

  / , chanson d'AAA présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de ,  et  sorti en 1929 ;
 , chanson d'Aaliyah présente sur l'album I Care 4 U sorti le  ;
 , chanson de Dream présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Enrique Iglesias présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Feeder présente sur l'album Silent Cry sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de M-Flo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Manfred Mann's Earth Band présente sur l'album Soft Vengeance sorti le  ;
 , chanson de Mariah Carey présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mirwais Stass présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nickelback présente sur l'album No Fixed Address sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album Written in Red sorti le  ;
 , chanson de Yuna Itō présente sur l'album  sorti le  ; 
Miss You, chanson de Louis Tomlinson présente sur l'album Walls sorti le .
Miss you, chanson de Jérémie Makiese qui représente la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2022.

Voir aussi